Georgy Antipin – eroe russo del lavoro socialista
 Stanislav Antipin – calciatore russo
 Viktor Antipin – hockeista russo su ghiaccio
 Vladimir Antipin – ex hockeista kazako su ghiaccio